Pont-Saint-Martin is een gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique (regio Pays de la Loire) en telt 4754 inwoners (1999). De oppervlakte bedraagt 21,88 km², de bevolkingsdichtheid is 217 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Gemeente in Loire-Atlantique